HMS Narwhal () — название нескольких кораблей КВМФ Великобритании:

 HMS Narwhal (1915) — эсминец типа М.
 HMS Narwhal (N45) — подводная лодка типа «Грампус»
 HMS Narwhal (S03) — подводная лодка типа «Порпойз».